Nemesia un genre d'araignées;
Nemesia un genre de papillon;
Nemesia un genre de plante Scrophulariaceae